Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Nicolas Mahut che ha poi sconfitto in finale David Goffin per 7-61, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Jo-Wilfried Tsonga (ritirato)
  David Goffin (finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Guillermo García-López (secondo turno)
  Ivo Karlović (quarti di finale)

  Adrian Mannarino (quarti di finale) 
  Fernando Verdasco (secondo turno) 
  João Sousa (secondo turno) 
  Vasek Pospisil (secondo turno)

Qualificati 

  Illja Marčenko (quarti di finale)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)

  Nicolas Mahut (campione) 
  Tatsuma Itō (secondo turno)

Lucky loser 
  Kenny de Schepper (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (quarti di finale)
  Robin Haase (semifinali)

  Lleyton Hewitt (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Topshelf Open 2015
ATP World Tour 2015